Ли Чжэнь (писатель) — китайский писатель времён династии Мин
 Ли Чжэнь (фехтовальщик) — современный китайский фехтовальщик
Ли Чжэнь (генерал) — первая женщина-генерал в Народно-освободительной армии Китая